Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1978 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył duński żużlowiec Ole Olsen – trzecie zwycięstwo w finale (poprzednio 1971, 1975).

W finale światowym wystąpili Polacy Jerzy Rembas – był piąty, a Marek Cieślak zajął odległe trzynaste miejsce.

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Krumbach (1) 
 7 maja 1978 r. (niedziela),  Krumbach

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Częstochowa (2) 
 7 maja 1978 r. (niedziela),  Częstochowa

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Varese (3) 
 7 maja 1978 r. (niedziela),  Varese

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Miszkolc (4) 
 7 maja 1978 r. (niedziela),  Miszkolc

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Półfinały

Norden (1) 
 28 maja 1978 r. (niedziela),  Norden

Awans: 8 do finału kontynentalnego

Pocking (1) 
 28 maja 1978 r. (niedziela),  Pocking

Awans: 8 do finału kontynentalnego
Uwaga! Karel Voborník zastąpił Zenona Plecha

Finał kontynentalny 
 1 lipca 1978 r. (sobota),  Praga

Awans: 5 do finału światowego

Eliminacje interkontynentalne

Skandynawia

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Avesta (1) 
 5 maja 1978 r. (piątek),  Avesta

Awans: 5 do finału szwedzkiego

Målilla (2) 
 7 maja 1978 r. (niedziela),  Målilla

Awans: 5 do finału szwedzkiego

Visby (3) 
 7 maja 1978 r. (niedziela),  Visby

Awans: 5+1 do finału szwedzkiego oraz Bengt Jansson

Finał szwedzki 
 30 maja 1978 r. (wtorek),  Kumla

Awans: 7 do finału skandynawskiego
Uwaga! Lars Ericsson zastąpił Lillebrora Johanssona

Finał duński 
 15 maja 1978 r. (poniedziałek),  Fjelsted

Awans: 2 do finału skandynawskiego oraz Ole Olsen i Finn Thomsen

Finał skandynawski 
 8 czerwca 1978 r. (czwartek),  Norrköping

Awans: 9 do finału interkontynentalnego

Australazja

Finał Australazji 
 18 lutego 1978 r. (sobota),  Auckland

Awans: 4 do finału interkontynentalnego oraz Ivan Mauger

Finał interkontynentalny 
 2 lipca 1978 r. (niedziela),  Frederica

Awans: 7 do finału światowego

Eliminacje brytyjskie

Półfinały

Poole (1) 
 12 lipca 1978 r. (środa),  Poole

Awans: 8 do finału brytyjskiego

Sheffield (2) 
 13 lipca 1978 r. (czwartek),  Sheffield

Awans: 8 do finału brytyjskiego

Finał brytyjski 
 16 sierpnia 1978 r. (środa),  Coventry

Awans: 4 do finału światowego

Finał światowy 
 2 września 1978 r. (sobota),  Londyn – Stadion Wembley

Uwaga!: Jerzy Rembas zastąpił Hansa Wassermanna

1978
1978 w sporcie żużlowym